-{Ш. Г. Т. М}- је други албум српске реп и рок групе Саншајн (), који је издат 1996. године. На албуму се налази 16 музичких нумера и изашао је у издању Метрополис Рекордса.

Песме 
На албуму се налазе следеће песме :

Референце 

Албуми 1996.
Албуми групе Sunshine
Српски хип хоп албуми
Албуми издати за Метрополис рекордс